Kim Min-jae (en ) peut désigner :
 Kim Min-jae (1973), un joueur sud-coréen de baseball ;
 Kim Min-jae (1996), un acteur sud-coréen ;
 Kim Min-jae (1996), un joueur sud-coréen de football.